Corporate Grassroots Management bezeichnet die professionelle und strukturierte Mobilisierung und Einbeziehung von freiwilligen Unterstützern und Fans in das Handeln von Unternehmen und anderen wirtschaftlich tätigen Institutionen.

Begriff 
Der Begriff leitet sich ab von Corporate (engl.: Körperschaft/Unternehmen) und Grassroots (engl.: Graswurzeln) in Bezug auf den engl. Begriff des Grassroots Movements als "Graswurzelbewegung" oder Bürger- bzw. Basisbewegung. Corporate Grassroots kann auch als Fan-Management von Unternehmen bezeichnet werden.

Arbeitsweise 
Durch Corporate Grassroots Management involvieren Unternehmen echte Unterstützer/Fans in ihre Strategie oder einzelne Projekte. Corporate Grassroots Management hat das Ziel, vorhandene Überzeugungen und echte Begeisterung für ein Unternehmen, eine Idee, Initiative, Event oder Produkt spürbar und sichtbar zu machen. Freiwillige Unterstützer werden identifiziert, aktiviert und involviert. Corporate Grassroots arbeitet im Gegensatz zu Werbe-, Marketing- und PR-gesteuerten Lobby-Kampagnen mit authentischen Unterstützern einer Organisation oder eines Projekts und bezieht diese in einem Mobilisierungsprozess aktiv in die Kommunikation und in Aktivitäten mit ein.

In den USA ist Corporate Grassroots Management in vielen Unternehmen Bestandteil der Unternehmenskommunikation, des Marketing oder des Customer Relationship Management. Die Unterstützer-basierte Arbeitsweise findet auch im Stakeholder-Dialog und in der Change-Kommunikation Anwendung. In Europa ist strukturierte Arbeit mit Unterstützern für Unternehmen ein vergleichsweise neues Feld.

Literatur 
 Edward A. Grefe, Martin Linsky: The New Corporate Activism: Harnessing the Power of Grassroots Tactics for Your Organization. McGraw Hill, New York 1995.
 Rudolf Speth (Hrsg.): Grassroots Campaigning. Springer VS, Heidelberg 2013, ISBN 978-3-531-16262-1.
 Michaela Mojzis-Böhm: Fans und deren Begeisterung führen. In: Indigo8 (Hrsg.): Abenteuer Führung. Indigo8, 2014, ISBN 978-3-200-03882-0.
 Michaela Mojzis-Böhm: Corporate Grassroots. Gezielt Potentiale nutzen. In: LO - Lernende Organisation. Heft 66/2011,

Weblinks 
 Corporate Activism
 National Grassroots Conference, Public Affairs Council USA
 Corporate Grassroots Factory

Management
Marketingstrategie